«Боави́шта» (, ) — португальский футбольный клуб из Порту, основанный в 1903 году. Клуб провёл 50 сезонов в высшей лиге страны, причём с сезона 1969/70 и до 2007/08 играл в ней 39 лет подряд, когда был принудительно переведён во вторую лигу по результатам расследования футбольного коррупционного скандала 2003—2004 годов Apito Dourado. В апреле 2014 г. по решению Федерации футбола Португалии «Боави́шта» восстановлена в статусе профессионального клуба и в новом сезоне будет выступать в Лиге Сагриш.

История

Достижения

Национальные 

 Чемпионат Португалии
 Чемпион: 2000/01
 Вице-чемпион (3): 1975/76, 1998/99, 2001/02
 Кубок Португалии
 Обладатель (5): 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92, 1996/97
 Финалист: 1992/93
 Суперкубок Португалии
 Обладатель (3): 1979, 1992, 1997
 Финалист: 2001
 Сегунда лига
 Чемпион (2): 1936/37, 1949/50

Международные 
 Малый Кубок мира
 Финалист: 1975

Статистика сезонов

Выступления в Европе

Лига чемпионов УЕФА

Кубок УЕФА 
 Включая также Кубок Ярмарок и Лигу Европы

Кубок обладателей кубков

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Португалии
Футбольные клубы, основанные в 1903 году
ФК «Боавишта»